Nordkoreanisch bezieht sich:
 Nordkorea, Staat in Ostasien
 die nordkoreanische Staatsangehörigkeit, siehe Koreanische Staatsangehörigkeit #Demokratische Volksrepublik Korea
 die Standardsprache in Nordkorea (Munhwamal 문화말), siehe Koreanische Sprache #Dialekte und Soziolekte
 die Standardschrift in Nordkorea (Chosŏn'gŭl 조선글), siehe Koreanisches Alphabet #Namen

Siehe auch: 
 Südkoreanisch
 Koreaner, Koreanische Kultur